Бояна Йовановські була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Унс Джабір. 
Еліна Світоліна виграла титул, у фіналі перемігши Шахар Пеєр з рахунком 6–4 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
 Main Draw 
 кваліфікація Draw 

Baku Cup, одиночний розряд
2013